UBE steht für:
 UNESCO-Biosphäre Entlebuch, Schweizer Biosphärenreservat; siehe Entlebuch (Region)
 Universitätsbibliothek Erlangen, siehe Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
 União Brasileira de Escritores, brasilianischer Schriftstellerverband
 Unsolicited Bulk E-Mail, unverlangte Massen-E-Mail (Spam)

Ube steht für:
 Ube (Yamaguchi), eine Stadt in Japan
 Ube Kōsan, ein japanischer Chemiekonzern
 Den Namen der violetten Yamswurzel
 Unbiennium, vorläufiger Name des hypothetischen chemischen Elements mit der Ordnungszahl 129

UBE